Money to Burn est le titre de plusieurs films :
 Money to Burn, court métrage de 1920 réalisé par Fred C. Newmeyer ;
 Un veinard (Money to Burn), film de 1922 réalisé par Rowland V. Lee ;
 Money to Burn, film américain de 1926 réalisé par Walter Lang ;
 Money to Burn, film américain de 1939 réalisé par Gus Meins ;
 Money to Burn''', film américano-canadien de 1983 réalisé par Virginia L. Stone ;
 Money to Burn'', film américain de 2010 réalisé par Roger Mende.